Taverne peut faire référence à :
 Taverne, un lieu de restauration
 Taverne, un ruisseau affluent du Doubs
 Taverne, un bassiste ayant joué dans les groupes suisses Nostromo, Knut et  Mumakil
 Omer Taverne (1904-1981), un coureur cycliste belge
 Torricella-Taverne, une commune suisse du canton du Tessin
 Taverne des Dunes, un lieu célèbre tiré du Donjon de Naheulbeuk

Tavernes peut faire référence à :
 Tavernes, une commune française, située dans le Var

Notes et références

Voir aussi